Paterne, du nom latin Paternus qui signifie paternel, est le nom de plusieurs personnages considérés comme saints  par diverses églises :

 Paterne de Fondi, venu d'Alexandrie à Rome, martyr à Fondi (mort dans un cachot vers 250-260). Fête le 21 août.
 Paterne d'Eauze, évêque d'Eauze (ancien siège avant Auch). Originaire de Bilbao. Vécut au . Fête le 28 septembre.
 Paterne de Vannes, évêque de Vannes, supposé mort entre 490 et 511. Fête le 15 avril.
 Paterne de Cardigan, saint solitaire du Pays de Galles, supposé mort vers 550. Fondateur de plusieurs monastères et églises dans le comté de Cardigan. Parfois confondu soit avec l'évêque de Vannes, soit avec celui d'Avranches. Fête le 15 avril.
 Paterne d'Avranches ou saint Pair, évêque d'Avranches, mort vers 563. Fêtes le 16 avril et le 23 septembre.
 Paterne de Sens, martyr dans le diocèse de Sens. Supposé mort vers 726. Fête le 12 novembre.
 Paterne d'Abdinghof, évêque d’Auxerre, mort à Paderborn en 1058. Fête le 10 avril. 

Il existe également un bienheureux Paterne, moine écossais menant une vie de reclus près de Paderborn, mort dans l'incendie de sa cellule en 1058, et que certains auteurs qualifient de « saint ». Fête le 10 avril.

Toponyme 
 Saint-Paterne ancienne commune française devenue Saint-Paterne - Le Chevain, dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire.
 Saint-Paterne - Le Chevain commune nouvelle française, dans le département de la Sarthe.
 Saint-Paterne-Racan, commune française du département d'Indre-et-Loire.
 Le quartier Saint-Patern, est un quartier de la ville de Vannes, bâti autour de son église Saint-Patern.

Édifices 

 Église Saint-Patern de Vannes, dédiée à Paterne de Vannes à Vannes (Morbihan).
 Église Saint-Patern de Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine) ;
 Église Saint-Paterne d'Ernes (Calvados).
 Église Saint-Paterne de Lieury, de Saint-Pierre-en-Auge (Calvados).
 Église Saint-Paterne de Montrond de Neuville-près-Sées (ancienne commune de Montrond, Orne).
 Église Saint-Pair de Saint-Pair-sur-Mer (Manche), dédiée à Paterne d'Avranches.
 Gare de Saint-Paterne à Saint-Paterne-Racan (Indre-et-Loire).

Sources 
Dictionnaire d'hagiographie de Dom Baudot (1925),
Grand Larousse encyclopédique,
Dix mille saints (dictionnaire d'hagiographie des Bénédictins de Ramsgate)

Paterne